The Diabolical steht für:

 The Diabolical, auch bekannt als Biz Markie (1964–2021), US-amerikanischer Rapper und DJ
 The Diabolical (2014), US-amerikanischer Film von Ryan Callaway 
 The Diabolical (2015), US-amerikanischer Film von Alistair Legrand